Alexander Nikiforowitsch Woronin (; * 23. Mai 1951 in Tscheljabinsk, Russische SFSR, Sowjetunion; † 26. September 1992 in Myski, Oblast Kemerowo, Russland) war ein sowjetisch-russischer Gewichtheber. Er wurde 1976 Olympiasieger im Fliegengewicht.

Sportliche Karriere 
Im Alter von 10 Jahren zog Alexander Woronin mit seiner Familie nach Myski in der Oblast Kemerowo. Mit 19 Jahren begann Woronin als Gewichtheber zu trainieren.

Bei den XXI. Olympischen Spielen 1976 in Montreal gewann Woronin eine Goldmedaille vor dem Ungar György Kőszegi und dem Iraner Mohammad Nassiri. Dabei wiederholte Woronin seinen eigenen am 4. Dezember 1975 aufgestellten Weltrekord von 242,5 kg (105,0 kg / 137,5 kg).

Bei den Weltmeisterschaften 1977 in Stuttgart wurde Woronin Weltmeister, dabei stellte er mit 247,5 kg (107,5 kg / 140 kg) einen neuen Weltkord auf.

Von 1976 bis 1980 wurde Woronin vier Mal Europameister.

Weltrekorde 
Woronin stellte in den Jahren 1975 bis 1982 insgesamt 13 Weltrekorde auf.

Auszeichnungen 
  Verdienter Meister des Sports der UdSSR (1976)
  Ehrenzeichen der Sowjetunion

Weblinks 
 
 
 Alexander Woronin auf iat.uni-leipzig.de
 Alexander Woronin auf sport-komplett.de

Einzelnachweise 

Gewichtheber (Sowjetunion)
Olympiateilnehmer (Sowjetunion)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1976
Olympiasieger (Gewichtheben)
Weltmeister (Gewichtheben)
Europameister (Gewichtheben)
Verdienter Meister des Sports der UdSSR
Träger des Ordens Zeichen der Ehre
Sowjetbürger
Russe
Geboren 1951
Gestorben 1992
Mann